Unión Constitucional puede hacer referencia a:
 Unión Constitucional (Cuba)
 Unión Constitucional (Marruecos)